Malenin peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Malenin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Malenin, un village de la voïvodie de Poméranie.